Lavrador ist der Familienname folgender Personen:

 João Fernandes Lavrador (vor 1486–1506), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 João Evangelista Pimentel Lavrador (* 1956), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Viana do Castelo

Siehe auch:
 Labrador